USS Macedonian — название двух кораблей ВМС США.

 USS Macedonian (1810) — 38-пушечный фрегат. Бывший британский HMS Macedonian. Захвачен Стивеном Декейтером в 1812 году.
 USS Macedonian (1836) — фрегат, построенный с использованием киля предыдущего корабля. Спущен на воду в 1836 году. В 1871 году продан частному лицу. Сгорел в 1922 году.